Под хэнъянским диалектом (кит. 衡阳话, пиньинь: Héngyáng huà палл.: хэнъянхуа) главным образом подразумевают диалект китайского языка, на котором говорят жители города Хэнъян, хэнъянского уезда и уезда Хэннань. Хэнъянский диалект, подобно многим другим диалектам группы Сян, делится на просторечный и официальный. Согласно исследованиям, фонетических различий между просторечным хэнъянским диалектом и путунхуа или гоюем не так много. В хэнъянском диалекте 6 тонов (ровный, восходящий, нисходяще-восходящий, нисходящий, высокий нисходящий и низкий ровный), 19 инициалей и 39 финалей. Все это приводит к чрезвычайной гибкости хэнъянского диалекта.

Нынешняя молодежь, проживающая в окрестностях Хэнъяна, преимущественно говорит на официальном хэнъянском, пожилые люди, а также жители уезда Хэнъян и других близлежащих мест в основном пользуются просторечным. Как и во многих диалектах группы Сян, в хэнъянском у большинства слов осталось их древнекитайское произношение, а также сохранились многие древнекитайские служебные слова. Большинство таких слов встречаются в просторечном хэнъянском, однако присутствуют также и в официальном. Хэнъянский диалект соблюдает единый принцип всех диалектов группы Сян: каждые десять миль – разное звучание, каждые пять – разный дождь (комм. переводчика: подразумевается большое разнообразие среди диалектов даже в рамках одной диалектной группы, в данном случае – группы диалектов Сян).

По ряду причин, таких как смена поколений, современное развитие, часть молодых людей Хэнъяна не знают хэнъянского диалекта либо не очень хорошо им владеют.

Примечания 

 衡阳话 - zh.wikipedia.org. Дата обращения: 20.05.2020.

Китайские языки и диалекты
Языки Китая